Международный хоккейный турнир прошёл с 30 ноября по 6 декабря 1967 года в Москве, Ленинграде и Воскресенске. Соревнования были организованы Федерацией хоккея СССР и посвящались 50-летию Октябрьской революции.

Первый матч первого международного хоккейного турнира в СССР состоялся 30 ноября 1967 года. На лёд Дворца спорта «Лужники» вышли хоккеисты первой сборной Чехословакии и команды Польши. Матч закончился со счётом 9:1 в пользу чехословаков.

В турнире принимали участие хоккеисты Чехословакии, Канады (сборная восточных провинций), Польши и СССР. Советский Союз и Чехословакия выставили по две команды. Деление на первую и вторую сборные как у советских, так и у чехословацких хоккеистов было условным — сильнейших игроков рассредоточили между ними. Во второй команде СССР (тренеры Аркадий Чернышёв, Анатолий Тарасов) выступали Виктор Коноваленко, Александр Рагулин, Виталий Давыдов, Игорь Ромишевский, Владимир Юрзинов.

Таблица 

М — итоговое место, И- игры, В — выигрыш, Н — ничья, П — проигрыш, Ш — забитые-пропущенные шайбы, О — очки

Лучшие бомбардиры

См. также 
 Кубок Первого канала (хоккей)

1967
1967 год в хоккее
1967 год в Москве
Ноябрь 1967 года
Декабрь 1967 года
1967 год в Московской области
1967 год в Санкт-Петербурге
Спорт в России в 1967 году
Международные спортивные соревнования в Москве
Международные спортивные соревнования в Санкт-Петербурге
Международные спортивные соревнования в Московской области
Спорт в Воскресенске